Wickham peut désigner :

Patronyme

Personnalités réelles 
 (1950- ), historien anglais, professeur d'histoire médiévale à Oxford ;
 (1933-), ingénieur australien ;
 Hadley Wickham, statisticien et développeur informatique néo-zélandais ;
 
 (1890-1968), ancien secrétaire général de l'association de football d'Irlande ;
 John Clements Wickham (1798-1864), officier de marine et juge britannique, l'un des lieutenants du HMS Beagle à bord duquel était embarqué le naturaliste Charles Darwin ;
 Madeleine Wickham, connue sous le nom de plume de Sophie Kinsella (1969- ), femme de lettres anglaise ;
 Tom Wickham (1990-), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Tracey Wickham (1962- ), nageuse australienne ;
 William Wickham (1761-1840), homme politique britannique, espion pendant la Révolution française.

Personnages fictifs 
 George Wickham, personnage du roman Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice) de Jane Austen

Prénom 
 Henry Wickham Steed (1871-1956), journaliste et historien anglais.

Toponyme 
 Wickham, village du Berkshire, en Angleterre
 Wickham, anciennement Wykeham, bourgade du Hampshire, en Angleterre, 
 Wickham, village canadien de la province de Québec
 Wickham, paroisse canadienne du comté de Queens, au Nouveau-Brunswick
 Wickham, localité de Nouvelle-Galles du Sud appartenant à la banlieue de Newcastle en Australie. Voir l'article anglophone : :en:Wickham, New South Wales
 Wickham, ville d'Australie-Occidentale en Australie. Voir l'article anglophone : :en:Wickham, Western Australia
 Cap Whickham, cap et phare de Tasmanie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais